Con il nome di Marsilio Andreasi sono conosciuti i seguenti personaggi:

Marsilio Andreasi (XV secolo), segretario del marchese di Mantova Ludovico III Gonzaga.
Marsilio Andreasi (1502-1572), religioso carmelitano e scrittore.